V-Varen Nagasaki (jap. ) ist ein japanischer Fußballclub aus Nagasaki. Seit 2019 spielt der Verein in der zweithöchsten japanischen Fußballliga, der J2 League.

Geschichte 
Der Verein wurde 1985 als Ariake Soccer Club gegründet; eine Fusion mit dem Kunimi Football Club im Jahr 2004 führte schließlich zu seinem heutigen Namen. V-Varen Nagasaki trat zunächst in der Kyūshū Soccer League an, mit dem Ziel, irgendwann in die Japan Football League aufzusteigen. Dieses wurde schließlich 2008 durch das Erreichen des zweiten Platzes in der nationalen Regionalligen-Finalrunde bewerkstelligt. Im Januar 2009 bewarb sich der Verein um eine sogenannte außerordentliche J.-League-Mitgliedschaft, die Voraussetzung für einen Aufstieg in die Profiliga war. Dem Antrag wurde schon im Februar stattgegeben. Der Aufstieg gelang am Ende der Saison 2012 mit der Erringung des Meistertitels der Japan Football League.

In der J. League Division 2 erzielte V-Varen in der ersten Saison direkt den sechsten Platz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsplayoffs in die J. League Division 1 berechtigte. Ein 0:0 bei Kyōto Sanga war aber zu wenig, um in das Finale der Playoffs vorzurücken, denn bei Unentschieden sah der Modus das Weiterkommen des in der regulären Saison höher platzierten Vereins vor. Zwei Jahre später stand erneut ein sechster Platz, abermals war jedoch nach einer 1:0-Niederlage bei Avispa Fukuoka schon im Halbfinale Endstation. Am Ende der Saison 2017 schließlich erreichte der Verein den zweiten Platz und damit erstmals den Aufstieg in die oberste japanische Fußballliga.

Vereinsname 
Der Name V-Varen kann in zwei verschiedene Teile zerlegt werden. Das V steht für das portugiesische Wort vitória, also ‚Sieg‘, sowie niederländisch für vrede ‚Frieden‘, während varen ebenfalls niederländisch ist für ‚segeln‘ steht. Hiermit wird Bezug auf Nagasakis Vergangenheit als holländischer Handelshafen (siehe Dejima) in der Sakoku-Periode während des Tokugawa-Shōgunats genommen, als auch auf den frühen portugiesischen Kontakt.

Erfolge 
 J2 League
 Vizemeister: 2017 
 Japan Football League
 Meister: 2012

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Transcosmos Stadium Nagasaki in Isahaya in der Präfektur Nagasaki aus. Das Stadion, dessen Eigentümer die Präfektur Nagasaki ist, hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Zuschauern.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 1. März 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

KSL: Kyūshū Soccer League (5. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 V-Varen Nagasaki Offizielle Website (japanisch)

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Organisation (Nagasaki)
Gegründet 2005